Натуральне число 762
 762 рік до нашої ери
 762 рік нашої ери